Осля́бя:
 Родион Ослябя — боярин, земляк Пересвета, инок Троице-Сергиевского монастыря.
 «Ослябя» — винтовой фрегат Российского императорского флота.
 «Ослябя» — броненосец, участвовавший в Русско-японской войне 1904 года и погибший в Цусимском сражении.
 «Ослябя» — большой десантный корабль проекта 775, бывший БДК-101.